Синерги́я, синерги́зм (,  «сотрудничество, согласованное действие») — концепция в христианском богословии, согласно которой спасение достигается при помощи сотрудничества между божественной благодатью и свободой человека. Противоположной концепцией является монергизм, распространённый в раннем протестантизме.

Апостол Павел : "... вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни..." ( Деян. Ап. гл.13 ст. 46)

Используется в православном и протестантском богословии.

Блаженный Августин отрицал возможность всякого содействия, в противоположность учению пелагианства и полупелагианства.

В православии 
Синергизм — это совместное действие (взаимодействие) Бога и человека  в деле спасения человека. Человеку невозможно спастись без Бога, и Богу невозможно спасти человека без воли самого человека.
Термин «синергизм» вошёл в богословие XVI веке в дискуссиях между католиками и протестантами по вопросу спасения,, а затем пришёл в православие . Подобная дискуссия велась ранее в неразделённой церкви, в IV-V веках, между Августином и Пелагием, причём их спор был решён Иоанном Кассианом в духе синергизма.

В протестантизме 
Взглядов Августина придерживался и Лютер, но Меланхтон и его последователи признавали волю искони присущею человеку способностью содействовать божественной благодати; это учение перешло и в лейпцигский интерим (см.), его же придерживался В. Штригель; лишь после того, как Иоганн Пфеффингер в Лейпциге в своем сочинении «De libero arbitrio» (1555) также примкнул к этому учению,  Амсдорф и Флациус в Йене возбудили в 1558 г. так назыв. «синергистический спор». Жители Виттенберга приняли сторону Пфеффингера, но герцогский двор официально отверг учение синергизма (в так назыв. «Konfutationsbuch», 1559); защитники его, Штригель и Гюгель, были посажены в тюрьму (в 1559 г.). В 1560 г. на диспуте в Веймаре Флациус объявил, что первородный грех есть сущность человека. Спор закончился составлением формулы конкордии. В XIX веке Лютеранство вновь приблизилось к синергизму, с той оговоркой, что содействие человека при исправлении происходит не с помощью его естественных сил, а с помощью сил, дарованных ему благодатью.

Примечания

Ссылки 
 

Реформация
Христианская сотериология